Bustos är en adlig ätt av astur-leonesiskt och galiciskt ursprung, idag norra Spanien, med anor från 1000-talet. Efternamnet är antingen ett topografiskt namn från plural "busto" äng, vide eller ett levnadsnamn från någon av de platser inom det då dåtida i kungariket León, kungariket Galicien och kungariket Asturien. 

Efternamnet har sedan 1600-talet kommit till att sprida sig till Latinamerika och förekommer mest i Argentina, Mexiko, Chile och Colombia.

Platser
 Bustos (Bulacan) (Bayan ng Bustos), ort i Filippinerna
 Corral de Bustos, ort i Córdoba, Argentina

Referenser